Суперкубок УЕФА 2023 () — футбольный матч, который состоится в августе 2023 года и станет 48-м розыгрышем Суперкубка УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2022/2023. Изначально матч был запланирован на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, но в связи со вторжением в Украину 25 января 2023 года УЕФА перенёс матч в Афины.

Место проведения 
2 марта 2020 года в УЕФА объявили, что матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Футбольная ассоциация Албании также подала заявку на проведение матча в Тиране, но сняла кандидатуру до голосования.

Матч 
<div class="footballbox">16 августа 2023 г. (2023-08) 22:00 EEST

См. также 
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2023
 Финал Лиги Европы УЕФА 2023
 Финал женской Лиги чемпионов УЕФА 2023

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2023
Футбол в Казани
Август 2023 года
Международные спортивные соревнования в Казани
Футбол в России в 2023 году
Международные соревнования по футболу в России
2020-е годы в Татарстане
Международные спортивные соревнования в Пирее
Спорт в Греции в 2023 году